Millennium Tower pode se referir às seguintes construções:
 Jahrtausendturm ou Millennium Tower;
 Millennium Tower - edifício localizado em Amsterdã;
 Millennium Tower - edifício localizado em Bratislava, na Eslováquia;
 Millennium Tower - edifício localizado em Dubai;
 Millennium Tower - projeto de edifício em Frankfurt;
 Millennium Tower - projeto de edifício em Londres;
 Millennium Tower - edifício localizado em Penang, na Malásia;
 Millennium Tower - edifício localizado em Roterdã, nos Países Baixos;
 Millennium Tower - edifício localizado em São Francisco;
 Millennium Tower - projeto de edifício em Tóquio;
 Millennium Tower - edifício localizado em Viena;
 Tour du Millénaire - torre localizada em Gedinne, na Bélgica.

Desambiguação